DASRI est un sigle pouvant désigner :
 Déchet d’activité de soin à risque infectieux,